Бінія Фельтшер — швейцарська керлінгістка, учасниця Олімпійських ігор-2006.
 Рольф Фельтшер — швейцарський та венесуельський футболіст, захисник клубу «Дуйсбург».
 Франк Фельтшер — швейцарський футболіст, півзахисник клубу «АЕЛ».